Суперкубок Японії з футболу 1994  — 9-й розіграш турніру. Матч відбувся 5 березня 1994 року між чемпіоном Японії клубом Верді Кавасакі та володарем кубка Імператора Японії клубом Йокогама Флюґелс.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt

1994
Японія
Березень 1994
1994 в Японії
Футбольні змагання у Токіо